Porto Nacional (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Porto Nacional (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Tocantins